«Днепр» — советская цифровая управляющая вычислительная машина на полупроводниковых элементах. В процессе разработки носила название УМШН — Управляющая Машина Широкого Назначения.

Разработка 
Идея разработки была высказана В. М. Глушковым в июне 1958 года на Всесоюзной конференции в Киеве.

Разрабатывалась с 1958 по 1961 год в ВЦ АН Украины под руководством В. М. Глушкова, главный конструктор — Б. Н. Малиновский.
Исполнители: Г. А. Михайлов, Н. Н. Павлов, Б. Б. Тимофеев, А. Г. Кухарчук, Е. С. Орешкин, В. С. Каленчук, Л. А. Корытная, В. М. Египко, Л. А. Жук, С. С. Забара, Л. Я. Приступа, Э. П. Райчев, Н. М. Абакумова, Л. А. Русанова, Г. И. Корниенко, Ф. Н. Зыков, В. С. Ленчук, И. Д. Войтович, В. В. Крайницкий, А. А. Пущало, Ю. Т. Митулинский, Е. П. Драгаев, А. И. Толстун, М. А. Ермоленко, Н. К. Бабенко, Э. Ф. Колотущенко.

В 1961 году после ряда испытаний машина была принята Госкомиссией во главе с академиком А. А. Дородницыным.

Выпуск 
«Днепр» выпускался в течение десяти лет — с 1961 по 1971 год, сначала на Киевском заводе «Радиоприбор», затем на Киевском заводе вычислительных и управляющих машин (ВУМ, позже «Электронмаш»), всего было выпущено около 500 машин. Помимо СССР, машина использовалась и в других странах социалистического блока.

Технические характеристики 
 Система команд: двухадресная, 88 команд
 Система счисления: двоичная
 Представление чисел: с фиксированной запятой
 Разрядность: 26 двоичных разрядов
 ОЗУ — от одного до восьми блоков по 512 слов
 Быстродействие: на операциях сложения/вычитания — 20000 операций в секунду, умножения/деления — 4000 операций в секунду
 Занимаемая площадь: 35-40 м²
 Потребляемая мощность: 4 кВт

Днепр-2 
Производилась с 1968 года на Киевском заводе вычислительных и управляющих машин (ВУМ).

См. также 
 RW-300 — американская управляющая машина, выпущенная в 1961 году; RW-300 часто упоминается в сравнении с «Днепр»
 УМ-1НХ — советская управляющая машина, разработка с 1958 по 1962 год, с 1963 года выпускалась серийно.

Литература и публикации

Примечания

Ссылки 
 Днепр — первая отечественная полупроводниковая управляющая машина широкого назначения 
 ЭВМ «Днепр»
 «Днепр», «Днепр-2» на сайте Музея истории отечественных компьютеров
 Управляющая вычислительная система «Днепр-2»